Arlindo Bonadio (Jaci, 1938) é um trombonista brasileiro, cujo estilo incorpora o jazz e MPB.

Trombonistas do estado de São Paulo
Trombonistas de jazz
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Jaci (São Paulo)